Mit Kohlfuchs wird bezeichnet:
 Eine Fellvariante des Rotfuchs.
 Eine Fellvariante bei Pferden. Siehe Fuchs (Pferd).